Тувинская литература — совокупность литературных произведений на тувинском языке. Возникла после создания тувинской письменности в 1930 году на основе богатого тувинского фольклора.

История 
Первыми собирателями народного творчества тувинцев были русские учёные: академик В. В. Радлов, Г. Н. Потанин, Н. Ф. Катанов и другие. В 1966 год году в Ленинграде вышла в свет книга В. В. Радлова «Образцы народной литературы тюркских племен», в ней содержались тувинские народные сказки и песни.

В 1929 году на страницах газеты «Унэн» было напечатано стихотворение «Восьмое марта» Д. Барыкаан (1898—1975), первой тувинской поэтессы. Тувинские поэтические произведения того периода в основном являлись плодом коллективного творчества («Замечательный Интернационал», 1930; «Избавление от гнёта», 1930). В 1934 году были опубликованы первые стихотворения С. Сарыг-оола (1908—1983) «Эрге-шолээ» («Свобода»), «Бистер тиилээр бис» («Мы победим»); Б. Ховенмея (1915—1972) «Октябрьнын тугу» («Знамя Октября»); С. Пюрбю (1913—1975) «Эргим эш херээжен» («Дорогой товарищ женщина»). Первым художественным изданием для тувинских детей стал перевод стихов А. Барто «Халышкылар» («Братья», М., 1934), осуществлённый С. Танчаем и С. Тановым. 8 мая 1940 года в газете «Вперед» в переводе М. Верпуховского на русском языке было напечатано стихотворение С. Пюрбю «Майнын бири» («Первое мая»). Это первое стихотворение тувинской поэзии, переведённое на русский язык.

Первым тувинским прозаическим произведением был «Рассказ Самбукай» (1930—1931), написанный коллективом авторов. Затем появились рассказы и очерки «Муки батрака» (1932), «Поездка в Карты» (1936), «Старик Вилчиней» (1937) Салчака Тока, «Молодой Биче-оол» Ховенмея и другие. Первой поэмой стала «Чечек» С. Пюрбю (1941). У истоков тувинской драматургии стояли В. Кок-оол (социальные драмы «Не забывайте о джуте», 1935; «Чалым-Хая», 1935; «Добрый день», 1937; «Хайыран-Бот», 1937) и Салчак Тока (драма «Женщина», 1935).

Тувинская литература 1930-х годов характеризовалась агитационной формой и публицистическим пафосом. Произведения времён Великой Отечественной войны наполнены патриотизмом и духом интернационализма. В ряде произведений преобладает социально-психологическая тематика: повести и пьесы Б. Ховенмея, С. Сарыг-оола (повесть «Подарок», 1943), О. Саган-оола (повесть «Счастливая звезда», 1964) и другие.

Конец 1960-х — 1970-е годы — время расцвета тувинского романа: «Доспестер» («Неудержимые», 1967), «Торээн кижилер» («Родные люди», 1970) О. Саган-оола; «Улуг-Хемнин шапкыны» («Стремнина Великой реки», 1965), «Херээженнин чоргааралы» («Гордость женщины», 1970), «Тенин самы» («Танец козерога», 1976) М. Кенин-Лопсана; и другие.

В конце XX — начале XXI века среди тувинских литераторов выделялись К. Черлиг-оол (поэтический сборник «Мелодии гор», 1985), Е. Танова (исторический роман «Кара-Бай», 1994), М. Олчей-оол (поэтический сборник «Мелодии души», 1996), А. Ховалыг (поэтический сборник «Касание», 1997) и другие.

Организационно-творческую работу среди тувинских писателей ведёт Союз писателей Республики Тыва, созданный в ноябре 1942 года, председателями которого в разные годы были С. Пюрбю, О. Саган-оол, К. Кудажы, О. Сувакпит, А. Даржай, Н. Куулар, М. Ховалыг, Ч. Ондар.

В 1946 году начал выходить первый литературно-художественный и критический альманах, с 1992 года преобразованный в литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Тувы «Улуг-Хем», с которым сотрудничают писатели, поэты, деятели культуры и искусства, переводчики, литературоведы и критики.

Примечания

Литература 
 Тогуй-оол А. Опыт исследования тувинского стихосложения, «Уч. зап. тувин. НИИЯЛИ», 1953, в. 1.
 Библиография Тувинской автономной области, М., 1959.
 Гребнев Л. В. Тувинский героический эпос, М., 1960.
 Романенко Д. У могучих истоков, М., 1963.
 Изынеева М. Литературная Тува, «Енисей», 1963, № 4.
 Тыва литература, Кызыл, 1964.
 Тувинская литература. Краткая история. Кызыл, 1964.
 Хадаханэ М. А. Тувинская проза, Кызыл, 1968.
 Куулар Дж. С. Тувинская поэзия, Кызыл, 1970.
 Писатели Тувы. Биобиблиографический справочник, Кызыл, 1970.

Литература народов России
Тувинская культура